Wolfsgraben ist ein geographischer Name

Gemeinde und Ortsteil:
 Wolfsgraben, Gemeinde im Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Wolfsgraben (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Wolfsgraben (Gemeinde Raaba-Grambach), Ortsteil von Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gewässer und Täler:
 Wolfsgraben (Aschbach), linkes Bachtal zum Aschbach (zur Wern) vor Bühler, Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Wolfsgraben (Bocksbach), linker Zufluss des Bocksbach (zur Pfinz) in Untermutschelbach, Gemeinde Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz zwischen Eppingen und seinem Ortsteil Richen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Elz), rechter Zufluss der Elz vor der Johannes-Diakonie, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Ernstbach), linker Zufluss des Ernstbachs bei Presberg, Stadt Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Wolfsgraben (Krähenbach), rechter Zufluss des Krähenbachs (zur Gauchach) gegenüber Krähenbach, Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Neckar), linker Zufluss zum Neckarkanal Heilbronn im Stadtteil Böckingen der Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Rautalgraben), linker Zufluss des Rautalgrabens (zum Goldbach, zur Elsenz) beim Rauhof des Stadtteils Adersbach, Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Kirchenrohrbach, Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Wolfsgraben (Rhein), rechter Zufluss des Hochrhein bei Balm, Gemeinde Lottstetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg Abschnittsnamensfolge Kalchenhofgraben → Weihergraben → Wolfsgraben
 Wolfsgraben (Rumpelgraben), linker Zufluss des Rumpelgraben (zum Schwarzen Graben, zum Stefansfelder Kanal, zur Salemer Aach) bei Weildorf, Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Schmutter), rechter Zufluss der Schmutter bei Konradshofen, Gemeinde Scherstetten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Wolfsgraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbach vor Schußbach, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, der in die Zenn mündet
 Wolfsgraben (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Röhlhof, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wolfsgraben (Unditz), linker Zufluss der Unditz nach dem Ottenweierhof, Gemeinde Neuried, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Warmbach), linker Zufluss des hier noch Großbach genannten Warmbachs nach Degerfelden, Stadt Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wolfsgraben (Westernbach), linker Zufluss des Westernbachs im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Wolfsgraben (Wolflochwiesengraben), rechter Zufluss des Wolflochwiesengrabens (zum Wartschaftbach, zum Schwarzbach) bei den Keitenhöfen, Gemeinde Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Tal:
 Wolfsgraben, Tal des Wolfsgrabenbaches im Wienerwald bei Wolfsgraben, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wolfgraben
 Talübergang Wolfsgraben beim Wienerwaldsee
 Sperrwerk am Wolfsgraben in Hannover
 Wolfsbach
 Wölfleinsgraben